Склад збірної Парагваю на чемпіонаті світу 2006 

Докладніше… 
 

Парагвай
С 2006